Méndez oder Mendez steht für:
 Méndez (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Méndez oder Mendez ist der Name folgender Orte:
 Méndez (Mexiko), Ort in Tamaulipas, Mexiko
 Méndez (Ecuador), Ort in Ecuador
 Mendez-Nuñez, Ort auf den Philippinen

Siehe auch:
 Mendes (Begriffsklärung)